TXT steht für:
 TXT (Band), südkoreanische Boygroup
 TXT (Literaturzeitschrift), französische Zeitschrift (1969–1993)
 T.X.T., deutsches Popduo (1980er)
 TXT Resource Record, Ablage eines frei definierbaren Textes in einer DNS-Zone
 Trusted Execution Technology, Trusted-Computing-Verfahren für Plattformen von Intel

txt steht für:
 Citak (ISO-639-3-Code), eine der fünf Asmat-Sprachen der Asmat in der Provinz Papua im indonesischen Teil der Insel Neuguinea

.txt steht für:
 Textdatei, als Dateinamenserweiterung

Abkürzung